Шерг Улдузу () — азербайджанская компания, производитель вина. Штаб-квартира — в городе Шамкир.

История 
ООО «Шерг-Улдузу» создано в 2002 году и занимается посадкой виноградников и производством вина и коньяка. На сегодняшний день это одно из самых крупных виноградарных хозяйств в республике, на базе которого происходит возрождение азербайджанского виноделия.

Основатели компании разработали бизнес-план поэтапного создания замкнутого цикла производства от сырьевой базы до переработки продукции.
Это один из крупнейших проектов в Азербайджане по виноградарству после обретения Азербайджаном независимости. Уже на текущий момент площадь виноградников ООО «ШЕРГ - УЛДУЗУ», расположенных в Шамкирский район, составляет около 110 га. В перспективе же планируется довести площадь под виноградники до 200 га. Приобретенные компанией сорта филлоксероустойчивы и морозостойки, они наиболее адаптированы к нашим климатическим условиям. Это те же сорта, которые используются французскими компаниями. На данном этапе возрождения виноделия в Азербайджане общество стремится приобрести и акклиматизировать как можно больше известных сортов винограда и после апробации на адаптацию к местным почвенноклиматическим условиям заложить плантации.

Успешно решаются компанией и технологические вопросы выращивания этой ценной, но очень капризной культуры, производство вина. По мнению специалистов из Франции, Италии, Израиля, Украины, посещавших неоднократно виноградные плантации ООО «ШЕРГ - УЛДУЗУ», эти плантации являются лучшими в Азербайджане: весь технический процесс выращивания винограда, вплоть до деталей, имеет научную основу. Например, учёт количества солнечных дней, направления и характера ветра при посадке виноградных саженцев, их адаптация к местным климатическим условиям, наличие ветрозащитных деревьев, посаженных вдоль плантаций, систематические анализы почвы, проводимые независимыми лабораториями, система орошения и т. д.

В закладке виноградников, выращивании винограда, в проектировании, строительстве и пуске завода, в поставках комплектации «Шерг Улдузу» принимали участие такие известные Европейские фирмы как  PADOVAN, DEFRANCESHI, BUCHER (VASLIN), G.WEIN,  BÖNNIHEIM, GAI, GSA, MASELLI  и другие.
Существующие плантации виноградника, завод по переработке винограда, изготовлению, хранению и розливу вина отвечает самым строгим требованиям Евро стандартов.

Все эти эффективные меры направлены на осуществление стратегической цели компании — создание замкнутого цикла производства и активное продвижение отечественной продукции за его пределами. Как раз данная модель организации труда и способна обеспечить интеграцию в общее мировое хозяйство.

Характеристика виноградника 

Площадь виноградника – 110 га. Сорта винограда Мерло, Шардоне, Саперави, Ркацители, Баян Ширей, Каберне Совиньон, Шираз

Характеристика завода 

Общая площадь – 2 га. Производственная площадь – 3000 м2

Месторасположение 

388 км шоссе Баку - Казах От автотрассы «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» - 250 м От жд станции Далляр – 3 км От аэропорта Гянджа – 20 км

Переработка винограда 

Дробилка VASLIN BUCHER (40 тн в час),  пресс 2 ед. (VASLIN BUCHER XP-150)

Хранение виноматериала 

Ёмкости из нержавеющей стали.  Количество ёмкостей – 77 ед.  Объём ёмкостей – 250 000 дал + 200 000 дал  эмаль

Розлив вина 

Оборудование – производство Италия фирма GAI Производительность – 3 000 бутылок  в час.

См. также 
 Виноделие в Азербайджане

Ссылки 
 Официальный сайт завода 

Промышленные предприятия Азербайджана
Компании Азербайджана
Компании Шамкира
Виноделие Азербайджана